|}
Die Bahnstrecke Aalborg–Hadsund war eine normalspurige Eisenbahnstrecke in Dänemark in Nordjütland. Die 1900 errichtete Strecke wurde als Hadsundbanen bezeichnet.

Aalborg–Hadsund Jernbane 
Die Strecke wurde von der privaten dänischen Eisenbahngesellschaft  Aalborg–Hadsund Jernbane (AHJ) betrieben.

Die Privatbahn fuhr von Aalborg durch das östliche Himmerland bis Hadsund. Die Strecke wurde am 1. April 1969 zusammen mit Randersbanen, Hvalpsundbanen und Fjerritslevbanen geschlossen. In Hadsund erreichten die Züge den Betriebsmittelpunkt der Strecke Hadsund Nord. Von dort aus wurde 1928 die Hafenbahn Hadsund in Betrieb genommen.

Endstation der Bahnstrecke Randers–Hadsund war Hadsund Syd auf der anderen Seite des Mariagerfjords. Als 1904 der Vorgänger der heutigen Hadsundbroen in Form einer Drehbrücke eröffnet wurde, fuhren die Züge von Aalborg weiter bis Hadsund Syd. In der Saison 1946/47 wurde die Höchstzahl von 418.000 reisenden Passagieren gezählt.

Hafenbahn Aalborg Østhavnen 
Die etwa 16 Kilometer lange Güterbahn zum Osthafen () gehört der Gesellschaft Aalborg Havn und verläuft einige Kilometer auf der alten Strecke. Unmittelbar vor dem Hafen wurden zwei Umlaufgleise für den Rangierbetrieb mit etwa 430 Metern und 600 Metern angelegt. Die Hafenbahn wurde 2015 grundlegend erneuert und erweitert.

Museumsbahn Limfjordsbanen 
Seit 1973 befährt die Museumsbahn Limfjordsbanen die Strecke in den Osthafen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Königreich Dänemark